Il doppio dell'Austrian Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2001.

Pablo Albano e Cyril Suk erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Albano con Lucas Arnold e Suk con Marius Barnard.

Albano e Arnold hanno perso nel 2º turno contro Wolfgang Schranz e Thomas Strengberger.

Barnard e Suk hanno perso in semifinale contro Àlex Corretja e Luis Lobo.

Corretja e Lobo hanno battuto in finale 6–1, 6–4 Simon Aspelin e Andrew Kratzmann.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Petr Pála /  Pavel Vízner (quarti di finale)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (quarti di finale)
 Michael Hill /  Jeff Tarango (quarti di finale)
 Pablo Albano /  Lucas Arnold (secondo turno)

 Marius Barnard /  Cyril Suk (semifinali) 
 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (secondo turno) 
 Chris Haggard /  Daniel Orsanic (secondo turno) 
 Tomás Carbonell /  Mariano Hood (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Austrian Open 2001
ATP Tour 2001